Giannetto Bezzecchi – calciatore italiano
 Goffredo Bezzecchi – deportato rom italiano
 Marco Bezzecchi – pilota motociclistico italiano